Кишерть — топоним:
 Кишерть — река в Пермском крае, левый приток Сылвы.
 Кишерть — село в Кишертском районе Пермского края.
 Кишерть — железнодорожная станция в Кишертском районе Пермского края.

См. также 
 Усть-Кишерть